NPD — аббревиатура.

 New Product Development (Разработка нового продукта) 
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Национал-демократическая партия Германии)